Kolari (Svédország), falu Svédországban, a finn Kolari mellett
 Kolari (Szerbia), falu Szerbiában
 Kolari (Pakisztán), falu Punjab tartományban, Pakisztánban
 Kolari (Kerala), falu Kerala államban, Indiában
 Kolari (Finnország), falu észak-Finnországban